Peter Marlow ist der Name folgender Personen:

* Peter Marlow (Leichtathlet) (* 1941), britischer Geher
 Peter Marlow (Fotograf) (1952–2016), britischer Fotograf und Fotojournalist